Horváth Ödön
 Horváth Ödön (1862–1919) jogakadémiai tanár, jogi szakíró, közigazgatási bíró
 Horváth Ödön (1927–1997) labdarúgó
 Horváth Ödön (1901–1956) lapkiadó, Kecskemét főispánja 1944-ben
hasonló nevűek
 Ödön von Horváth (1901–1938) osztrák-magyar drámaíró
 Horváth Ödön álnéven tevékenykedett a Hekus Dönci gúnynéven ismert bűnöző, Mészáros István (1920–1947)